И́дзу-Бони́нский жёлоб, также известный как жёлоб Идзу-Огасавара () — глубоководный жёлоб в Тихом океане, расположенный вдоль восточного подножия хребта островов Нампо, протянувшегося от острова Хонсю до Бонинских островов. На севере соединяется с Японским жёлобом, на юге отделен от жёлоба Волкано высоким узким гребнем.

Длина жёлоба составляет 1030 км. Узкое, местами плоское дно жёлоба разделено порогами на несколько замкнутых депрессий с глубинами 7000—9000 м. Максимальная глубина жёлоба — 9810 м — была установлена в 1955 году советской экспедицией на судне «Витязь».

Источники 
 .
 .

Литература 
  

Дно Тихого океана